Tímea Babos era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Il singolare del torneo di tennis AEGON Pro Series Foxhills 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Johanna Konta che ha battuto in finale Laura Robson che si è ritirata sul punteggio di 6–4, 1–1.

Teste di serie

  Vitalija D'jačenko (semifinali, ritiro)
  Laura Robson (finali, ritiro)
  Naomi Broady (primo turno)
  Emily Webley-Smith (secondo turno)

 Marta Sirotkina (quarti di finale)
 Melanie South (quarti di finale)
 Shiho Akita (secondo turno)
 Emma Laine (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

AEGON Pro Series Foxhills 2011